Далхан Абдулазизович Хожаев, Далхан Беноевский (1961—2000) — чеченский историк, политический деятель, полководец, бригадный генерал армии Ичкерии. Во время второй чеченской войны — начальник штаба Ахмеда Закаева и его ближайший соратник, автор книги «Чеченцы в Русско-Кавказской войне». Выходец из тайпа Беной.

Биография 
Родился в 1961 году в Грозном. В 1983 году окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного университета. Историк. В 1985—1991 годах — методист станции юных туристов, научный сотрудник Республиканского объединённого музея. Часто печатался на темы истории чеченцев в республиканских газетах («Комсомольское племя/Республика» и «Ичкерия»), автор работ по истории национально-освободительного движения Чечни XIX века. Начальник Департамента архивов. 

В 1990 году член оргкомитета по созыву Первого чеченского общенационального съезда. С 1994 года — член кабинета министров и государственного совета обороны Чеченской Республики Ичкерия. Командовал бригадой особого назначения у Руслана Гелаева. Убит выстрелом из снайперской винтовки 26 июля 2000 года в селе Валерик, в частном домовладении. По одним данным в перестрелке с российским спецназом, однако военные отрицали свою причастность к его гибели и считали, что к его убийству имеет отношение Арби Бараев, давний враг Гелаева.

Библиография 
Работы Д. А. Ходжаева в основном были посвящены истории чеченского народа, например, он являлся составителем сборника о жертвах сталинских репрессий в ЧИ АССР «Живая память» (Грозный, издательство «Книга», 1991), автором статей «Кто такие чеченцы?» (газета «Комсомольское племя», 1990), «Аланский историк из чеченцев» (газета «Республика», 1991), «Еще раз об орстхойцах» (газета «Республика», 1993), «Чеченцы на левобережье Терека» (газета «Ичкерия», 1993), а также автором научно-популярной работы «Чеченцы в Русско-Кавказской войне» (Грозный, издательство «Седа», 1998).

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Выпускники Чеченского государственного университета
Участники Первой чеченской войны
Погибшие в боях Второй чеченской войны
Краеведы
Военные историки
Бригадные генералы (Ичкерия)
Персоналии:Валерик
Убитые командиры вооружённых формирований ЧРИ